Список всех описанных видов пауков семейства Tetrablemmidae на 14 сентября 2012 года.

Ablemma
Ablemma Roewer, 1963
 Ablemma aiyura Shear, 1978 — Новая Гвинея
 Ablemma baso Roewer, 1963 — Суматра
 Ablemma berryi Shear, 1978 — Каролайн
 Ablemma circumspectans Deeleman-Reinhold, 1980 — Борнео
 Ablemma datahu Lehtinen, 1981 — Сулавеси
 Ablemma erna Lehtinen, 1981 — Суматра
 Ablemma girinumu Lehtinen, 1981 — Новая Гвинея
 Ablemma gombakense Wunderlich, 1995 — Малайзия
 Ablemma kaindi Lehtinen, 1981 — Новая Гвинея
 Ablemma kaindi avios Lehtinen, 1981 — Новая Гвинея
 Ablemma lempake Lehtinen, 1981 — Борнео
 Ablemma makiling Lehtinen, 1981 — Филиппины
 Ablemma merotai Lehtinen, 1981 — Борнео
 Ablemma prominens Tong & Li, 2008 — Китай
 Ablemma pugnax (Brignoli, 1973) — Новая Гвинея, Соломоновы острова
 Ablemma rarosae Lehtinen, 1981 — Филиппины
 Ablemma ruohomaekii Lehtinen, 1981 — Таиланд
 Ablemma samarinda Lehtinen, 1981 — Борнео
 Ablemma sedgwicki Shear, 1978 — Борнео
 Ablemma shimojanai (Komatsu, 1968) — Острова Рюкю
 Ablemma singalang Lehtinen, 1981 — Суматра
 Ablemma sternofoveatum Lehtinen, 1981 — Борнео
 Ablemma syahdani Lehtinen, 1981 — Борнео
 Ablemma unicornis Burger, 2008 — Малайзия

Afroblemma
Afroblemma Lehtinen, 1981
 Afroblemma thorelli (Brignoli, 1974) — Ангола, Танзания
 Afroblemma thorelli maniema Lehtinen, 1981 — Конго

Anansia
Anansia Lehtinen, 1981
 Anansia astaroth (Brignoli, 1974) — Ангола

Bacillemma
Bacillemma Deeleman-Reinhold, 1993
 Bacillemma leclerci Deeleman-Reinhold, 1993 — Таиланд

Borneomma
Borneomma Deeleman-Reinhold, 1980
 Borneomma roberti Deeleman-Reinhold, 1980 — Борнео
 Borneomma yuata Lehtinen, 1981 — Борнео

Brignoliella
Brignoliella Shear, 1978
 Brignoliella acuminata (Simon, 1889) — Новая Каледония
 Brignoliella beattyi Shear, 1978 — Каролайн
 Brignoliella besuchetiana Bourne, 1980 — Индия
 Brignoliella besutensis Lin, Li & Jager, 2012 — Малайзия
 Brignoliella bicornis (Simon, 1893) — Филиппины
 Brignoliella caligiformis Tong & Li, 2008 — Китай
 Brignoliella carmen Lehtinen, 1981 — Филиппины
 Brignoliella dankobiensis Bourne, 1980 — Новая Ирландия
 Brignoliella delphina Deeleman-Reinhold, 1980 — Новая Гвинея
 Brignoliella klabati Lehtinen, 1981 — Сулавеси
 Brignoliella leletina Bourne, 1980 — Новая Ирландия
 Brignoliella maoganensis Tong & Li, 2008 — Китай
 Brignoliella maros Lehtinen, 1981 — Сулавеси
 Brignoliella martensi (Brignoli, 1972) — Непал
 Brignoliella massai Lehtinen, 1981 — Сулавеси
 Brignoliella michaeli Lehtinen, 1981 — Малайзия
 Brignoliella quadricornis (Roewer, 1963) — Каролайн
 Brignoliella ratnapura Shear, 1988 — Шри-Ланка
 Brignoliella sarawak Shear, 1978 — Борнео
 Brignoliella scrobiculata (Simon, 1893) — Шри-Ланка
 Brignoliella trifida Lehtinen, 1981 — Борнео
 Brignoliella vitiensis Lehtinen, 1981 — Фиджи
 Brignoliella vulgaris Lehtinen, 1981 — Борнео

Caraimatta
Caraimatta Lehtinen, 1981
 Caraimatta blandini Lehtinen, 1981 — Мексика
 Caraimatta cambridgei (Bryant, 1940) — Куба, Ямайка, от Мексики до Панамы
 Caraimatta sbordonii (Brignoli, 1972) — Мексика, Гватемала

Choiroblemma
Choiroblemma Bourne, 1980
 Choiroblemma bengalense Bourne, 1980 — Индия
 Choiroblemma rhinoxunum Bourne, 1980 — Индия

Cuangoblemma
Cuangoblemma Brignoli, 1974
 Cuangoblemma machadoi Brignoli, 1974 — Ангола

Fallablemma
Fallablemma Shear, 1978
 Fallablemma castaneum (Marples, 1955) — Самоа
 Fallablemma greenei Lehtinen, 1981 — Сулавеси

Gunasekara
Gunasekara Lehtinen, 1981
 Gunasekara ramboda Lehtinen, 1981 — Шри-Ланка

Hexablemma
Hexablemma Berland, 1920
 Hexablemma cataphractum Berland, 1920 — Кения

Indicoblemma
Indicoblemma Bourne, 1980
 Indicoblemma cruxi Lin & Li, 2010 — Китай
 Indicoblemma lannaianum Burger, 2005 — Таиланд
 Indicoblemma monticola (Lehtinen, 1981) — Таиланд
 Indicoblemma sheari Bourne, 1980 — Индия

Lamania
Lamania Lehtinen, 1981
 Lamania bernhardi (Deeleman-Reinhold, 1980) — Борнео
 Lamania gracilis Schwendinger, 1989 — Бали
 Lamania inornata (Deeleman-Reinhold, 1980) — Борнео
 Lamania kraui (Shear, 1978) — Малайзия
 Lamania lipsae Dierkens, 2011 — Борнео
 Lamania nirmala Lehtinen, 1981 — Борнео
 Lamania sheari (Brignoli, 1980) — Сулавеси

Lehtinenia
Lehtinenia Tong & Li, 2008
 Lehtinenia arcus Lin & Li, 2010 — Китай
 Lehtinenia bicornis Tong & Li, 2008 — Китай
 Lehtinenia bisulcus Lin, Pham & Li, 2009 — Вьетнам

Maijana
Maijana Lehtinen, 1981
 Maijana rackae Lehtinen, 1981 — Ява

Mariblemma
Mariblemma Lehtinen, 1981
 Mariblemma pandani (Brignoli, 1978) — Сейшеллы

Matta
Matta Crosby, 1934
 Matta angelomachadoi Brescovit, 2005 — Бразилия
 Matta hambletoni Crosby, 1934 — Бразилия
 Matta mckenziei Shear, 1978 — Мексика

Micromatta
Micromatta Lehtinen, 1981
 Micromatta atoma (Shear, 1978) — Белиз

Monoblemma
Monoblemma Gertsch, 1941
 Monoblemma becki Brignoli, 1978 — Бразилия
 Monoblemma muchmorei Shear, 1978 — Виргинские Острова, Колумбия
 Monoblemma unicum Gertsch, 1941 — Панама

Paculla
Paculla Simon, 1887
 Paculla cameronensis Shear, 1978 — Малайзия
 Paculla granulosa (Thorell, 1881) — Новая Гвинея
 Paculla mului Bourne, 1981 — Борнео
 Paculla negara Shear, 1978 — Малайзия
 Paculla sulaimani Lehtinen, 1981 — Малайзия
 Paculla wanlessi Bourne, 1981 — Борнео

Pahanga
Pahanga Shear, 1979
 Pahanga centenialis Lehtinen, 1981 — Малайзия
 Pahanga diyaluma Lehtinen, 1981 — Шри-Ланка
 Pahanga dura Shear, 1979 — Малайзия
 Pahanga lilisari Lehtinen, 1981 — Суматра

Perania
Perania Thorell, 1890
 Perania armata (Thorell, 1890) — Суматра
 Perania birmanica (Thorell, 1898) — Мьянма
 Perania cerastes Schwendinger, 1994 — Малайзия
 Perania coryne Schwendinger, 1994 — Малайзия
 Perania nasicornis Schwendinger, 1994 — Таиланд
 Perania nasuta Schwendinger, 1989 — Таиланд
 Perania nigra (Thorell, 1890) — Суматра
 Perania picea (Thorell, 1890) — Суматра
 Perania robusta Schwendinger, 1989 — Китай, Таиланд
 Perania siamensis Schwendinger, 1994 — Таиланд

Rhinoblemma
Rhinoblemma Lehtinen, 1981
 Rhinoblemma unicorne (Roewer, 1963) — Каролайн

Sabahya
Sabahya Deeleman-Reinhold, 1980
 Sabahya bispinosa Deeleman-Reinhold, 1980 — Борнео
 Sabahya kinabaluana Deeleman-Reinhold, 1980 — Борнео

Shearella
Shearella Lehtinen, 1981
 Shearella browni (Shear, 1978) — Мадагаскар
 Shearella lilawati Lehtinen, 1981 — Шри-Ланка
 Shearella sanya Lin & Li, 2010 — Китай
 Shearella selvarani Lehtinen, 1981 — Шри-Ланка

Singalangia
Singalangia Lehtinen, 1981
 Singalangia sternalis Lehtinen, 1981 — Суматра

Singaporemma
Singaporemma Shear, 1978
 Singaporemma adjacens Lehtinen, 1981 — Вьетнам
 Singaporemma bifurcata Lin & Li, 2010 — Китай
 Singaporemma halongense Lehtinen, 1981 — Вьетнам
 Singaporemma singulare Shear, 1978 — Сингапур

Sulaimania
Sulaimania Lehtinen, 1981
 Sulaimania vigelandi Lehtinen, 1981 — Малайзия

Tetrablemma
Tetrablemma O. P.-Cambridge, 1873
 Tetrablemma alaus Burger, Harvey & Stevens, 2010 — Западная Австралия
 Tetrablemma alterum Roewer, 1963 — Микронезия
 Tetrablemma benoiti (Brignoli, 1978) — Сейшеллы
 Tetrablemma brevidens Tong & Li, 2008 — Китай
 Tetrablemma brignolii Lehtinen, 1981 — Индия
 Tetrablemma deccanense (Tikader, 1976) — Индия
 Tetrablemma extorre Shear, 1978 — Тринидад
 Tetrablemma helenense Benoit, 1977 — Остров Святой Елены
 Tetrablemma loebli Bourne, 1980 — Индия
 Tetrablemma magister Burger, 2008 — Квинсленд
 Tetrablemma manggarai Lehtinen, 1981 — Флорес
 Tetrablemma marawula Lehtinen, 1981 — Сулавеси
 Tetrablemma mardionoi Lehtinen, 1981 — Суматра
 Tetrablemma medioculatum O. P.-Cambridge, 1873 — Шри-Ланка
 Tetrablemma medioculatum cochinense Lehtinen, 1981 — Индия
 Tetrablemma medioculatum gangeticum Lehtinen, 1981 — Индия
 Tetrablemma namkhan Lin, Li & Jager, 2012 — Лаос
 Tetrablemma nandan Lin & Li, 2010 — Китай
 Tetrablemma okei Butler, 1932 — Victoria
 Tetrablemma phulchoki Lehtinen, 1981 — Непал
 Tetrablemma rhinoceros (Brignoli, 1974) — Ангола
 Tetrablemma samoense Marples, 1964 — Самоа
 Tetrablemma thamin Labarque & Grismado, 2009 — Мьянма
 Tetrablemma viduum (Brignoli, 1974) — Ангола
 Tetrablemma vietnamense Lehtinen, 1981 — Вьетнам

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

T